Франсиско Х. Мухика има више значења:

 Франсиско Х. Мухика (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Франсиско Х. Мухика, Лос Укан (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Франсиско Х. Мухика (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Х. Мухика (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Х. Мухика, Ла Гварача (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Х. Мухика (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Франсиско Х. Мухика (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Х. Мухика (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику